Curnovec (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Curnovec (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško